Ива́н Я́хонтов:
 Яхонтов, Иван Андреевич — русский писатель XIX века, воспитанник Казанской духовной академии.
 Яхонтов, Иван (Иоанн) Константинович (1819—1888) — духовный писатель и педагог, протоиерей Никольского морского собора в Санкт-Петербурге.
 Яхонтов, Иван Петрович (1855—1886) — русский богослов и преподаватель, приват-доцент Московской академии, автор ряда теологических трудов.
 Примечания